A Segunda División 1995–96-os szezonja volt a bajnokság hatvanötödik kiírása. A bajnokságban 20 csapat vett részt, a győztes a Hércules CF lett.

Végeredmény

Rájátszás

Megjegyzések

Segunda División szezonok
Spanyol 2